Kids in Love (album) - album van de Noorse DJ Kygo
 Kids in Love (single) - single van bovenstaand album
 Kids in Love (film) - Britse film